La Challenge League 2013-2014 è la 117ª edizione del campionato svizzero di calcio di Challenge League (seconda divisione).
La 1ª giornata di campionato è stata giocata il 13 luglio 2013; la 36ª ed ultima giornata il 18 maggio 2014.

Le squadre partecipanti sono state 10.

Squadra partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Promossa in Super League 2014-2015.
      Retrocessa in Prima Lega Promotion 2014-2015.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Verdetti 
  Vaduz promosso in Super League 2014-2015
  Locarno retrocesso Prima Lega Promotion 2014-2015

Statistiche

Capolista solitaria 
 Dalla 4ª alla 6ª giornata: 
 Dalla 6ª alla 7ª giornata: 
 Dalla 7ª alla 36ª giornata:

Collegamenti esterni

Calcio nel 2013
Calcio nel 2014
2014 2